Сен-Міше́ль-ан-л'Ерм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Нанта, 38 км на південь від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1089 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2350,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Мішель-ан-л'Ерм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-ан-л'Ерм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея